James Stirling (wiskundige), Schots wiskundige (1692-1770)
 James Stirling (Australië), eerste gouverneur van West-Australië (1791-1865)
 James Hutchison Stirling, Schots filosoof (1820-1909)
 James Stirling (architect), Brits architect (1926-1992)